Néfernéferouaton est le nom donné à plusieurs femmes de l'Egypte antique :
 la reine Néfertiti, puis ses filles :
 Mérytaton ;
 Ânkh-Khéperourê ;
 Néfernéferouaton Tasherit.

Le nom Néfernéferouaton signifie « Belle est la perfection d'Aton ». 

Neferneferouaton
Homonymie de patronyme
Nom théophore